De massastart vrouwen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2019 werd gereden op zondag 10 februari 2019 in het ijsstadion Max Aicher Arena in Inzell.

Titelverdediger Kim Bo-reum reed de race niet uit. In de eindsprint versloeg de Nederlandse Irene Schouten haar rivale Ivanie Blondin.

Uitslag 

vrouwen massastart
2019